Charles Willard ist der Name folgender Personen:

* Charles Arthur Willard (1945–2021), US-amerikanischer Argumentationstheoriker 
 Charles Forster Willard (1883–1977), US-amerikanischer Ingenieur, Pilot und Rennfahrer
 Charles W. Willard (1827–1880), US-amerikanischer Politiker